Kenneth Kluivert (1941), voormalig voetballer, vader van Patrick Kluivert
Patrick Kluivert (1976), voormalig voetballer.
Justin Kluivert (1999), voetballer, zoon van Patrick Kluivert
Ruben Kluivert (2001), voetballer, zoon van Patrick Kluivert
Shane Kluivert (2007), voetballer, zoon van Patrick Kluivert